Архангелогоро́дская губе́рния — административная единица Российской империи, одна из её первых восьми губерний.

История 
Архангелогородская губерния была образована на севере европейской части России по указу Петра I от а. Административным центром губернии был назначен город Архангельский город.

Административно-территориальное деление 

Формально в созданных губерниях уездов не было — они делились на города, которым подчинялись окрестные земли. 

К Архангелогородской губернии были приписаны 20 городов:
 Город Архангельской (современное название — Архангельск)
 Вага (ныне г. Шенкурск Архангельской обл.)
 Вологда
 Галичь (ныне г. Галич Костромской обл.)
 Кевроль (считается, что находился несколько в стороне от д. Кеврола Пинежского р-на Архангельской обл.)
 Кинешма (ныне в Ивановской обл.)
 Кологривов (ныне г. Кологрив Костромской обл.)
 Колской Острог (ныне г. Кола Мурманской обл.)
 Мезень (ныне в Архангельской обл.)
 Парфеньев (ныне с. Парфеньево, райцентр Парфеньевского р-на Костромской обл.)
 Пустозёрской Острог (сейчас город Пустозерск исчез, находился недалеко от современного г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа)
 Соль Вычегодская (ныне г. Сольвычегодск Архангельской обл.)
 Соль Галицкая (ныне г. Солигалич Костромской обл.)
 Судай (ныне в Чухломском р-не Костромской обл.)
 Тотма (ныне г. Тотьма Вологодской обл.)
 Устьянские волости (группа населённых пунктов по Сев. Двине, ныне в Архангельской обл.)
 Унжа (ныне в Макарьевском р-не Костромской обл.)
 Устюг Великий (ныне г. Великий Устюг Вологодской обл.)
 Чаронда (ныне в Кирилловском р-не Вологодской обл.)
 Чухлома (ныне в Костромской обл.)

Реформирование 
По Указу Петра I от а, губерния делилась на новые административно-фискальные единицы — доли. Во главе каждой доли стоял ландрат. 

а губерния была разделена на 4 провинции:

 Архангелогородская провинция, центр — Архангельск
 Вологодская провинция, центр — Вологда
 Галицкая провинция, центр — Галич
 Устюжская провинция, центр — Великий Устюг

При разделении губерний на провинции Чарондская доля была переименована в дистрикт и передана в Белозерскую провинцию Санкт-Петербургской губернии, а к Устюжской провинции Архангелогородской губернии был приписан Яренский дистрикт, находившийся до этого в Сибирской губернии.

После того, как губерния была разделена на провинции, вместо долей вводились новые дистрикты (название «уезды» продолжало употребляться в официальных документах, невзирая на их официальную отмену). Главой дистрикта был земский комиссар, при котором состояли подьячий и три рассыльщика. В 1727 году все дистрикты были переименованы в уезды, губерния стала делиться на провинции и уезды, а архангелогородскому губернатору предписывалось жить в Архангельске только летом, в остальное же время - в Вологде, более близкой к обеим столицам.

В ноябре 1775 года деление губерний на провинции было отменено.

Архангелогородская губерния делилась на 18 уездов: Важский, Вологодский, Галицкий, Двинской, Кеврольский, Кологривский, Кольский, Мезенский, Парфеньевский, Пустозёрский, Солигалицкий, Сольвычегодский, Судайский, Тотемский, Унженский, Устюжский, Чухломский и Яренский.

В 1778 году уезды бывшей Галицкой провинции вошли в состав Костромской и Унженской областей Костромского наместничества.

Губернаторы

Вице-губернаторы

Упразднение 
25 января 1780 года Архангелогородская губерния была упразднена. Вместо неё было образовано Вологодское наместничество, в которую входили три области: Архангельская, Вологодская и Великоустюжская области.

Но уже в марте 1784 года было выделено Архангельское наместничество, а в 1796 была образована Архангельская губерния — значительно меньшая по территории, чем Архангелогородская губерния.

Карта деления губернии на провинции 
 Генеральная карта географическая представляющая Архангелогородскую губернию на свои провинции разделённую / Соч. Акад. Наук адиюнкт Я.Ф. Шмид; Вырез. Е. Худяков. (2-ю рамку) Грид. И. Кувакин. - (Санкт-Петербург): Акад. Наук: (1773). - 1 л.: Грав. Раскраш.; 44х56 (65х82) и 44,5х56 (58х68)

Ссылки 
 Административно-территориальное деление Архангельской губернии в XVIII—XX вв.

Примечания